Pasiphae kan syfta på
Pasiphae (måne) – en av Jupiters månar
Pasiphaë – latinskt namn på en gestalt i den grekiska mytvärlden, se Pasifaë